Division II i fotboll 1978 var 1978 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 

IFK Sundsvall gick upp till Allsvenskan och IF Brommapojkarna, Kramforsalliansen och Brynäs IF flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom Västerås SK och Örebro SK och från division III kom Degerfors IF, Enköpings SK och Gammelstads IF.

Södra 

IS Halmia gick upp till Allsvenskan och Trelleborgs FF, IF Saab och IFK Kristianstad flyttades ner till division III. Från division III kom Grimsås IF, IK Sleipner och Kalmar AIK.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1978
1978
Fotbollssäsongen 1978